Franciaország
Chavannes, település Franciaországban, Cher megyében
Chavannes, település Franciaországban, Drôme megyében
Chavannes-les-Grands, település Franciaországban, Territoire de Belfort megyében
Chavannes-sur-Reyssouze, település Franciaországban, Ain megyében
Chavannes-sur-Suran, település Franciaországban, Ain megyében
Chavannes-sur-l’Étang, település Franciaországban, Haut-Rhin megyében